Авл Габи́ний () — имя следующих персоналий:

 Авл Габиний — народный трибун 139 года до н. э.;
 Авл Габиний — квестор 101 года до н. э., легат во время Союзнической войны;
 Авл Габиний — консул 58 года до н. э.

Габинии